

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Thoo“ beginnt.

Thoo 



Thoof 
 T’Hooft, Sigrid, belgische Choreographin, Opern- und Schauspielregisseurin und Musikwissenschaftlerin

Thool 
 Thoole, Lumke, ostfriesische Matrosin und Dienerin

Thoom 
 Thoomkuzhy, Jacob (* 1930), indischer Geistlicher, emeritierter Erzbischof von Trichur

Thoor 
 Thoor, Jesse (1905–1952), deutscher Schriftsteller